Rögrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rögrund (Finström, Åland), 
 Rögrund, Korpo, Åboland, 
 Rögrund, Ingå, Nyland,

Sverige 

 Rögrund, ö, Värmdö kommun,

Se även
Rödgrund
Rögrundet
Rönngrund

Robotskapade Finlandförgreningar